В соревнованиях по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 2016 смогут принять участие 260 спортсменов (156 мужчин и 104 женщины), которые будут соревноваться за 15 комплектов наград. Каждая страна может выставить не более 6-ти мужчин и 4-х женщин в любой весовой категории, но не более 2-х человек в одной дисциплине.

Правила квалификации 
Большинство квот распределялись по результатам двум последних перед Играми чемпионатов мира (складываются результаты чемпионатов 2014 и 2015 годов). Остальные лицензии будут распределены по результатам последнего континентального первенства (Азии, Америки, Африки, Европы, Океании), индивидуальному рейтингу (рейтинг на 20 июня 2016 года, в котором учитываются результаты, показанные на крупнейших соревнованиях с июля 2014 года) и решению трёхсторонней комиссии (МОК, АНОК, IWF).

На мировых и континентальных первенствах обладателями квот становится НОК, который самостоятельно решает, кто из спортсменов выступит на Играх. Остальные способы отбора предоставляют тяжелоатлетам возможность получить именные лицензии.

Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны

Результаты квалификационных соревнований

Мужчины

Чемпионаты мира

Чемпионат Европы

Чемпионат Африки

Чемпионат Океании

Чемпионат Европы

Чемпионат Азии

Чемпионат Африки

Чемпионат Океании

Перераспределения 
В результате нескольких перераспределений квот следующие страны получили олимпийские лицензии:

 Мужчины 

 Женщины

Квалифицированные спортсмены

Мужчины

До 56 кг

До 62 кг

До 69 кг

До 77 кг

До 85 кг

До 94 кг

До 105 кг

Свыше 105 кг

Женщины

До 48 кг

До 53 кг

До 58 кг

До 63 кг

До 69 кг

До 75 кг

Свыше 75 кг

Допинг 
 19 ноября 2015 года международная федерация тяжёлой атлетики на встрече в Хьюстоне, из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил, приняла решение отстранить сборную Болгарии от участия в Играх, а Румынию лишить одной олимпийской лицензии.
 29 июля 2016 года международная федерация тяжелой атлетики не допустила российскую национальную команду на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, чтобы не «портить репутацию вида спорта».

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации
 Квалификационный рейтинг по итогам чемпионатов мира 2014 и 2015 годов (мужчины)
 Квалификационный рейтинг по итогам чемпионатов мира 2014 и 2015 годов (женщины)

Квалификация на летние Олимпийские игры 2016